1000 год — последний год X века, и последний год 1-го тысячелетия от Рождества Христова. Этот год приблизительно разделяет в Старом Свете периоды Раннего Средневековья и Высокого Средневековья.

События 

 В марте в Гнезно прошла встреча императора Священной Римской империи Оттона III и князя Польши Болеслава I Храброго. Оттон создал в Гнезно архиепископство, первым архиепископом которого стал брат убиенного Адальберта . Вместе с этим в Вроцлаве, Кракове и Колобжеге были созданы епископства.
 29 июля — христиане разбиты Аль-Мансуром у Пенья Сервера. Мусульмане взяли Бургос.
 9, 10 или 11 сентября (по «Королевским анналам») — Морская битва при Свёльде Свена Вилобородого, короля Швеции Олафа и двух сыновей ярла Хакона против Олафа Трюгвасона. Поражение и смерть Олафа Трюгвасона.
 31 декабря — конец I тысячелетия и X столетия.

События без точных дат 
 
 Население мира составило около 400 миллионов человек.
 Норвегия (летом), Исландия и Венгрия принимают христианство.
 Свен I Вилобородый устанавливает датский контроль над частью Норвегии.
 Был основан город Осло (точный год спорный, но 1000-летний юбилей был отпразднован в 2000 году)
 1000 год официально считается началом истории Вроцлава, в 2000 году отмечалось празднование тысячелетия Вроцлава.
 Датчане отплыли в Нормандию из Англии.
 Около 1000 — Лейф Эрикссон открывает Северную Америку, называя её земли Хеллюланд, Маркланд и Винланд. Основание поселений.
 1000 (1001) — крещение Стефана (Ваика). Провозглашение Стефана I королём Венгрии. Папа Сильвестр II присылает корону. Княжеская династия Арпадов становится королевской.
 Санчо III Наваррский становится королём Наварры и графом Арагона.
 Около 1000 — захват Венецией хорватского Поморья.
 Персидский учёный Авиценна выдвинул гипотезу о причинах возникновения гор: «Или они — эффекты переворотов корки земли, или они — эффект воды, который, сокращаясь новый маршрут, лишил долины». Он также издал Al-Quanun, или Канон Медицины, где утверждал, что лекарства должны быть исследованы экспериментально или теоретически.
 Анархия в Багдаде.
 Образование царства Тангут.
 Сэй Сёнагон-Хон пишет повесть-дневник «Записки у изголовья» («Макура-но-соси»).
 Первая жена императора Японии Итидзё, императрица Тэйси, умирает во время родов.
 Народ хуту переселяется на территорию нынешних Руанды и Бурунди, вытесняя пигмеев тва.
 Основан город Дакка (Бангладеш).

Продолжающиеся события 

 
 1000—1011 — ярл Норвегии Эйрик Хаконарсон (ок. 964—1011).
 1000—1015 — ярл Норвегии Свейн Хаконарсон (ум. 1015).
 1000—1035 — король Наварры и граф Арагона Санчо III (ок. 992—1035). Освобождает от арабов значительную часть Арагона.
 1000 ? — 1071 — династия Раввадидов — эмиры области Азербайджан.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1000 году
 (примерно в этом году) Михаил Кируларий, патриарх константинопольский (умер в 1059).
 Константин IX, византийский император (умер в 1055).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1000 году
 Гарсия II Санчес
 Рогнеда Рогволодовна, дочь полоцкого князя Рогволода.
 Олаф I Трюггвасон, король Норвегии c 995 года, потомок короля Харальда Гарфагра.
 Минамото-но Сигэюки, японский поэт, писатель.
 Рагдай Удалой

См. также